Mariana de Portugal (Lisboa, 7 de octubre de 1736 - Río de Janeiro, 16 de mayo de 1813), Infanta de Portugal, hija del rey José I de Portugal y de su esposa la infanta Mariana Victoria de España.

Primeros años
Mariana nació en el Palacio de Ribeira en Lisboa, segunda hija del rey José I de Portugal y de su esposa, la infanta Mariana Victoria de España.

Escape de Portugal y muerte
Escapó de la parte continental de Portugal con su familia cuando Napoleón Bonaparte ordenó la invasión a Portugal. Murió en Río de Janeiro el 16 de mayo de 1813 y sus restos fueron trasladados a Lisboa tras la vuelta de la familia real en 1821, siendo enterrada al Convento de Desagravo del Santísimo Sacramento, frente a la Iglesia de Santa Engrácia, ahí permaneció hasta 1901 cuando muere la última monja residente en el convento, pasando a posesión del Estado. Los restos de la infanta fueron luego trasladados al Panteón de los Braganza.

Ancestros

Referencias

Infantes de Portugal del siglo XVIII (casa de Braganza)
Nacidos en Lisboa
Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)